Bergl ist

der Name folgender Orte:
 Bergl, Stadtteil der kreisfreien Stadt Schweinfurt in Unterfranken, Bayern
 Bergl (Oberschleißheim), Ortsteil der Gemeinde Oberschleißheim, Landkreis München, Bayern
 Bergl (Gemeinde Gnesau), Ortschaft in der Gemeinde Gnesau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Bergl (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Bergl (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft in der Marktgemeinde Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Bergl (Gemeinde Rosegg), Ortschaft in der Gemeinde Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Bergl (Gemeinde Dorfgastein), Ortschaft der Gemeinde Dorfgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Bergl (Gemeinde Feistritztal), Streusiedlung in der Gemeinde Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Bergl (Gemeinde Mitterdorf), Ortsteil der Gemeinde Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Bergl (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Marktgemeinde Riegersburg (Steiermark), Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Bergl (Gemeinde St. Veit in Defereggen),  Weiler in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

der Familienname folgender Personen:
 Emily Bergl (* 1975), britisch-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin
 Johann Baptist Wenzel Bergl (1719–1789), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Bergel